Мисс Вселенная 1971 () — 20-й ежегодный конкурс красоты, проводился 24 июля 1971 года в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 60 претенденток. Победительницей стала представительница Ливана, Георгина Ризк.

Результаты

Места

Специальные награды

Топ

Судьи 

Джулио Алеман
Маргарета Арвиддсон
Эдилсон Варела
Эйлин Форд
Джордж Фоулер
Юсуф Кэрш

Донг Кингман
Жан-Луи Линдикан
Лин Рено
Хитсиро Ватанабэ
Ирл Уилсон

Участницы

См. также 
 Мисс Мира 1971
 Мисс Интернешнл 1971

Ссылки 
Judges

1971
События 24 июля
Июль 1971 года
1971 год во Флориде
Майами-Бич